Андре́й Никола́евич Петро́в:
 Петров, Андрей Николаевич (1811—1878) — русский генерал-лейтенант, комендант г. Павловска.
 Петров, Андрей Николаевич (1837—1900) — русский генерал-лейтенант, военный историк.
 Петров, Андрей Николаевич (род. 1954) — российский учёный, академик РАН.